Cap, de Franse term voor een kaap
Cap, de Engelse term voor een paardrijhelm, hoofddeksel in de paardensport
Cap (eiland), een eiland in de Filipijnse gemeente Pangutaran
Cap (optie), een bepaald type renteoptie in de financiële wereld
Cap (waterpolo), hoofddeksel bij waterpolo
Interlandwedstrijd oftewel cap, een denkbeeldige trofee die een speler verdient bij een optreden in een nationaal vertegenwoordigend sportteam
Cap of Britain, een mythische Britse koning
Cap (Luxemburg), een plaats in Luxemburg
een afkorting voor capillatus (wolkenterm)
Steenbok (sterrenbeeld)

Personen
 Jan Cap (1931–2018), Belgisch syndicalist
 Vladislao Cap (1934–1982), Argentijns voetballer

Christelijke Arbeiders Partij, een plaatselijke politieke partij uit Bunschoten
Comité voor een Andere Politiek, een Belgische politieke beweging
Common agricultural policy, een Europees systeem voor subsidies in de agrarische sector
CAPaward is een jaarlijkse prijs voor de mooiste vrouw met een handicap
Codice di Avviamento Postale, postcode in Italië
Centraal Aanspreekpunt, een Belgische overheidsinstantie van rekeningen en financiële contracten die wordt aangehouden door de Nationale Bank van België